Yoga – pratica ascetica e meditativa di origine indiana e in seguito attività sportive derivanti da essa
 Yoga – azienda italiana del settore alimentare
 Yoga Bologna – società di pallacanestro italiana
 Yōga – movimento artistico giapponese influenzato dai principi dell'impressionismo francese
 Yoga – romanzo autobiografico di Emmanuel Carrère pubblicato nel 2020
 Yoga – singolo di Janelle Monáe del 2015, estratto dall'EP The Eephus